Данная статья представляет собой список игроков, сыгравших важную роль в истории футбольного клуба «Интернационале». В этом списке представлены игроки, которые провели не менее 100 матчей за клуб.

«Интернационале» — один из самых титулованных итальянских футбольных клубов, базирующийся в Милане; единственная команда, проведшая все сезоны в Серии А. «Интер» выиграл 30 национальных трофеев: чемпионат Италии 18 раз, Кубок Италии 7 раз и Суперкубок Италии 5 раз. С 2006 по 2010 год «Интернационале» выиграл пять «скудетто» в подряд, тем самым повторив национальный рекорд. Команда трижды завоёвывала Кубок европейских чемпионов — два раза в подряд в 1964 и 1965 годах, а в 2010 году ей покорилась Лига чемпионов. «Интер» также выиграл три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и один Клубный чемпионат мира ФИФА.

Хавьер Санетти удерживает рекорд по общему количеству выступлений за «Интер», сыграв 858 матчей с 1995 по 2014 год. Второй по этому показателю — Джузеппе Бергоми, который провёл за «нерадзурри» 756 матчей с 1979 по 1999 год. Джачинто Факкетти занимает третье место с 634 матчами.

Джузеппе Меацца является лучшим бомбардиром в истории команды; он забил 284 гола, из которых 243 были забиты в Серии А. Алессандро Альтобелли является вторым бомбардиром с 209 голами, а Роберто Бонинсенья — третьим, с 171 забитым голом.

По состоянию на 27 июня 2020 года за «Интернационале» не менее 100 матчей сыграли 149 футболистов.

Список игроков

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика игроков Интера
 Статистика игроков Интера
 Статистика игроков Интера

Интернационале